Михаи́л Сабу́ров:
 Сабуров, Михаил Иванович (? — 1882) — русский писатель, священник.
 Сабуров, Михаил Фёдорович (? — 1464) — костромской землевладелец, боярин и дворецкий при великом князе московском Василии Тёмном.